Dämmerwald bezeichnet
 den Ortsteil Dämmerwald (Schermbeck)
 das Waldgebiet Dämmerwald (Waldgebiet)